Hukkanen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hukkanen (sjö), Norra Österbotten, 
 Hukkanen (ö), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar